U-3 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-3 z okresu I wojny światowej
 U-3 – niemiecki okręt podwodny typu U-3 z okresu I wojny światowej
 U-3 – niemiecki okręt podwodny typu IIA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-3 (S-182) – niemiecki okręt podwodny typu 201 z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 U3
 U 3
 UB-3 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-9
 UC-3 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich